Przegląd Warszawski (1840-1842)
 Przegląd Warszawski (1921-1925)